

Обровець — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Обровець — село в гміні Ґоґолін Крапковицького повіту Опольського воєводства